Sterre (voornaam), een meisjesnaam
 Sterre (zangeres), een Nederlandse zangeres met die naam
 Sterre (campus), een campus van de Universiteit Gent